Појам Гордон може да се односи на:
Гордон (Алабама), град у САД у држави Алабама
Гордон (Тексас), град у САД у држави Тексас